Lovejoy est le nom porté par plusieurs comètes découvertes par l'astronome amateur australien Terry Lovejoy.

 C/2007 E2 (Lovejoy) ;
 C/2007 K5 (Lovejoy) ;
 C/2011 W3 (Lovejoy) ;
 C/2013 R1 (Lovejoy) ;
 C/2014 Q2 (Lovejoy) ;
 C/2017 E4 (Lovejoy).

Homonymie de comètes
Objet céleste découvert par Terry Lovejoy